Municipio de Twin Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Twin Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Twin Lake (condado de Sanborn, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Sanborn.
 Municipio de Twin Lake (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.